Fo 48 kan avse:

Västmanlands försvarsområde – ett tidigare svenskt försvarsområde
Västmanlands regemente (nya) – ett tidigare svenskt regemente